Jernigan :

 Kenton Jernigan (né en 1964), joueur professionnel de squash
 Tamara Jernigan (née en 1959), dite Tammy Jernigan, astronaute américaine
 Timmy Jernigan (né en 1992), joueur américain de football américain
 Joseph Paul Jernigan (1954-1993) un condamné à mort Texan